Jonesville peut désigner plusieurs villes américaines :

Jonesville (Caroline du Nord)
Jonesville (Caroline du Sud)
Jonesville (Floride)
Jonesville (Indiana)
Jonesville (Louisiane)
Jonesville (Michigan)
Jonesville (Texas)
Jonesville (Vermont)
Jonesville (Virginie)